Мбома — фамилия. Известные носители:

 Мбома, Кристин (род. 2003) — намибийская легкоатлетка.
 Мбома, Патрик (род. 1970) — камерунский футболист.